Выключатель — коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.

 Бытовой выключатель освещения — устройство для зажигания и выключения электрического освещения;
 Автоматический выключатель — устройство для защиты электрических сетей и оборудования зданий различного назначения от перегрузок и коротких замыканий;
 Высоковольтный выключатель — аппарат для управления энергосистемами и их защиты.
 Аварийный выключатель

Примечания